Прошлогодний чемпион — серб Новак Джокович — защитил свой титул.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 19 представителей Топ-20 мирового рейтинга: из лидеров не выступил лишь № 9 в мире на тот момент Ришар Гаске. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга и действующий чемпион Новак Джокович. Вторым номером посева выступил прошлогодний финалист Энди Маррей. В турнире сыграли ещё три победителя турнира прошлых лет: 4-кратный чемпион Роджер Федерер, победитель 2009 года Рафаэль Надаль и чемпион 2014 года Стэн Вавринка. Первым из фаворитов покинул турнир № 5 посева Надаль, который неожиданно проиграл в первом раунде соотечественнику Фернандо Вердаско. Вавринка (№ 4 посева) закончил играть в четвёртом раунде, когда уступил Милошу Раоничу (№ 13 посева). Федерер, посеянный под № 3 сумел выйти в полуфинал, где в четырёх сетах проиграл Джоковичу. В другом полуфинале Маррей нанёс поражение Раоничу.

В итоге финал этого года стал повторением прошлогоднего. Это произошло на Австралийском чемпионате впервые с 1993 года, когда второй год подряд финал у мужчин разыгрывали Джим Курье и Стефан Эдберг. Серб Джокович смог отстоять свой титул и обновил свой рекорд, став единственным шестикратным чемпионом Австралии в мужском одиночном разряде в Открытую эру на тот момент. Он также сравнялся по общему числу побед с Ройем Эмерсоном, который побеждал ещё до Открытой эры. Для британца Маррея этот финал стал пятым в Австралии и третьим против Джоковича. Во всех своих решающих матчах он проиграл, так и не сумев выиграть этот турнир Большого шлема.

В основном турнире приняли участие четыре представителя России. Лучше всех сыграл Андрей Кузнецов. Ему впервые удалось дойти до четвёртого раунда в Австралии.

Посев 

  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Стэн Вавринка (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Первый раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Кевин Андерсон (Первый раунд, отказ)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Давид Гоффен (Четвёртый раунд)
  Бернард Томич (Четвёртый раунд)
  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Доминик Тим (Третий раунд)
  Фабио Фоньини (Первый раунд)
  Виктор Троицки (Третий раунд)
  Иво Карлович (Первый раунд, отказ)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)
  Джек Сок (Второй раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес (Третий раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)
  Ник Кирьос (Третий раунд)
  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Третий раунд)
  Жуан Соуза (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Кантен Алис (Второй раунд)
  Джеймс Дакворт (Первый раунд)
  Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
  Ноа Рубин (Второй раунд)
  Джордан Томпсон (Первый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Мэттью Эбден (Первый раунд)
  Омар Ясика (Второй раунд)
  Брайан Бейкер (PR, первый раунд)
  Жюльен Беннето (PR, первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и (LL) 

  Мирза Башич (Второй раунд)
  Даниэль Брандс (Второй раунд)
  Петер Гоёвчик (Первый раунд)
  Тацума Ито (Первый раунд)
  Йозеф Ковалик (Первый раунд)
  Ренсо Оливо (Второй раунд)
  Стефан Робер (Третий раунд)
  Тим Смычек (Второй раунд)
  Юити Сугита (Первый раунд)
  Марко Трунгеллити (Второй раунд)
  У Ди (Первый раунд)
  Тейлор Фриц (Первый раунд)
  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Дэниел Эванс (Первый раунд)
  Пьер-Юг Эрбер (Третий раунд)
  Бьорн Фратанджело (LL, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые